Glendon ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glendon (Iowa)
 Glendon (Maine)
 Glendon (North Carolina)
 Glendon (Ohio)
 Glendon (Pennsylvania)
 Glendon (West Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Glendon (Northamptonshire)

in Kanada:
 Glendon (Alberta)

Glendon ist der Familienname folgender Personen:
 Mary Ann Glendon (* 1938), US-amerikanische Juristin

Sonstiges:
 Glendon College
 Glendon Campus